

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
L'Imperia ha scontato 3 punti di penalizzazione per tre rinunce.

L'Imperia è stata radiata dopo la mancata presentazione per la partita con la Novese valida per la prima giornata dei play-out.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Trento ed il Merate son state poi ripescate in Serie D 2008-2009.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2008-2009.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
La Sambonifacese ha scontato 3 punti di penalizzazione.

La Sambonifacese è stata poi ammessa in Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009 a completamento di organico.
Il San Donà ed Este sono state poi riepscate in Serie D 2008-2009.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Finale

Spareggio salvezza

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2007-2008
 Serie D 2007-2008 (gironi D-E-F)
 Serie D 2007-2008 (gironi G-H-I)

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007